Carl Møller er navnet på flere personer:

 Carl Møller (politiker) (1815-1886) – dansk politiker (Carl Ludvig Møller)
 Carl Møller (forfatter) (1844-1898) – dansk forfatter og dramatiker (Carl Emanuel Møller)
 Carl Møller (maler) (1845-1920) – dansk maler (Carl Henrik Kock Møller)
 Carl Møller (embedsmand) (1870-1931) – dansk embedsmand
 Carl Møller (glarmester) (1873-19??) – dansk glarmester (Carl Johan Anton Møller)
 Carl Møller (arkitekt) (1887-1965) – dansk arkitekt
 Carl Møller (roer) (1887-ukendt) – dansk roer (Carl Martin August Møller)
 Carl Møllers Legat
Desuden:
 Carl August Møller (1805-1865) – dansk arkitekt
 Carl Christian Møller (1823-1893) – dansk dirigent og komponist
 Carl Emil Møller (1900-1982) – dansk provst
 Carl Mar. Møller – flere personer
 Carl-Mar Møller (født 1953) – dansk sexolog